

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kartno – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła 
 Kartno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo